81-я церемония вручения наград премии «Оскар». Номинанты на получение премии за 2008 год были объявлены 22 января 2009 года президентом американской академии киноискусства Сидом Ганисом и лауреатом премии «Оскар» Форестом Уитакером в ходе специальной церемонии, прошедшей в штаб-квартире Киноакадемии.

Имена победителей были объявлены в ходе торжественной церемонии 22 февраля 2009 года в театре «Кодак» в Голливуде. Ведущим выступил австралийский актёр Хью Джекман, который вёл церемонию впервые.

Фильм Миллионер из трущоб режиссёра Дэнни Бойла завоевал 8 наград, хотя фильм Загадочная история Бенджамина Баттона был лидером по количеству номинаций (у него их было 13 против 10 у Миллионера из трущоб).

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:

 8/10: «Миллионер из трущоб»
 3/13: «Загадочная история Бенджамина Баттона»
 2/8: «Тёмный рыцарь» / «Харви Милк»
 1/6: «ВАЛЛ-И»
 1/5: «Чтец»
 1/2: «Герцогиня»
 1/1: «Вики Кристина Барселона» / «Ушедшие» / «Человек на канате» / «Страна игрушек» / «Улыбайся, Пинки» / Дом из маленьких кубиков"
 0/5: «Сомнение» / Фрост против Никсона
 0/3: «Подмена» / «Дорога перемен»
 0/2: «Замёрзшая река» / «Железный человек» / «Особо опасен» / «Рестлер»

Основные категории

Другие категории

Награда имени Джина Хершолта 
 Джерри Льюис

Статистика 

 Хит Леджер, объявленный победителем в номинации «Лучший актёр второго плана» за свою роль в «Тёмном рыцаре», стал вторым актёром в истории «Оскара», награждённым посмертно. Первым был другой австралийский актёр Питер Финч, ставший лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Телесеть».
 Роберт Дауни-младший стал первым белым актёром, номинированным на «Оскар» за исполнение роли темнокожего с 1965 года, когда Лоренс Оливье номинировался за роль в фильме «Отелло». Впрочем он стал им лишь частично: в «Солдатах неудачи» он играет белого, сменившего цвет кожи для съёмок в фильме.
 Фрэнк Лангелла, которому исполнился 71 год, стал шестым в списке самых пожилых номинантов премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».
 Фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона» с тринадцатью номинациями сравнялся с другим фильмом-лидером по числу номинаций за последние десять лет «Властелин колец: Братство кольца», включая и номинацию на «Лучший фильм года».
 «Миллионер из трущоб» стал лидером среди фильмов неамериканского производства по числу номинаций (10) за последние десять лет.
 «ВАЛЛ-И» с шестью номинациями повторил успех мультфильма, лидера по числу номинаций на «Оскар» «Красавица и Чудовище».
 Даже несмотря на неучастие в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» «Тёмный рыцарь» стал фильмом с самым большим количеством номинаций в истории «Оскара» (8) среди всех фильмов про супергероев.
 Для Стивена Долдри его номинация на «Оскар» за лучшую режиссуру стала уже третьей в его карьере, при том, что «Чтец» — третий снятый им фильм. Предыдущими были «Билли Эллиот» и «Часы».
 Брэд Питт и Анджелина Джоли — семейная пара, которая номинировалась на «Оскар» одновременно и за лучшую мужскую и за лучшую женскую роли.

См. также 
 «Золотой глобус» 2009 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2009 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 2009 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 Премия Гильдии киноактёров США 2009 (премия Гильдии киноактёров США) «Сатурн» 2009 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов) «Золотая малина» 2009 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)''

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты на официальном сайте Американской киноакадемии 
 «Оскар» 2009 на imdb.com
 Организаторы и участники 81-й церемонии на сайте IMDb 
 База данных по всем номинантам и победителям

2009
События 22 февраля
Февраль 2009 года
2009 год в Калифорнии
Кинопремии 2009 года